Kahlschlag steht für:
 Kahlschlag, das Fällen sämtlicher Bäume auf einer bestimmten Fläche; auch die dadurch entstehende kahle Fläche
 Kahlschlag (1993), deutscher Film von Hanno Brühl
 Kahlschlag (2006), deutscher Film von Patrick Tauss
 Kahlschlag (2018), deutscher Film von Max Gleschinski
 Kahlschlag, umgangssprachlich für eine Glatze
 die systematische „Reinigung der Sprache“ von der Nazi-Ideologie in der deutschen Nachkriegsliteratur, siehe Trümmerliteratur#Kahlschlagliteratur

Siehe auch:
 11. Plenum des ZK der SED (zum sogenannten „Kahlschlag“ der Kulturszene in der DDR)